Amerikai Egyesült Államok
 Arkwright (Alabama)
 Arkwright (Dél-Karolina)
 Arkwright (Georgia)
 Arkwright (New York)